Ewa Borkowska-Bagieńska (ur. 1943), prawnik
 Ewa Borkowska-Pastwa (ur. 1959), harcmistrzyni
 Ewa Borkowska-Wasilewska (ur. 1972), łyżwiarka szybka
 Ewa Borkowska, łyżwiarka szybka